Poraj peut faire référence à:

Patronyme
 Bo Poraj, né en 1973, est un acteur britannique.

Toponymie
en Pologne
 du village de Poraj, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 du village de Poraj, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Poraj, dans la voïvodie de Łódź
 du village de Poraj, dans la voïvodie de Lublin
 du village de Poraj, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Poraj, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Poraj, dans le powiat de Myszków, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Poraj, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme